Итатира ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Север штата Сеара. Входит в экономико-статистический  микрорегион Канинде. Население составляет 16 789 человек на 2006 год. Занимает площадь 783,347 км². Плотность населения — 21,4 чел./км².

История
Город основан 22 ноября 1951 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 27.498.673,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.695,77 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,569 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сеара